Leutenbach (Opper-Franken)
 Leutenbach (Württemberg)